ГТ-48 — черенковский телескоп, располагающийся в Крымской астрофизической обсерватории на высоте 600 метров над уровнем моря. Введён в эксплуатацию в 1989 году. На ГТ-48 проводятся наблюдения активных ядер галактик, блазаров, квазаров, пульсаров, радиоисточников, рентгеновских источников.

Устройство 
Телескоп состоит из 48 сферических зеркал диаметром 1,2 метра, расположенных на двух секциях (монтировках), по 24 зеркала на каждой, причём 16 из этих зеркал имеют фокусное расстояние 5 метров, а оставшиеся 8—3,2 метра. Секции находятся в 20 метрах друг от друга. На каждой секции расположены четыре 37-канальных камеры на основе фотоэлектронных умножителей и две одноканальные камеры на основе солнечно-слепого фотоэлектронного умножителя. 

Таким образом, на каждой монтировке расположено 6 элементов. Оптика каждого элемента состоит из четырёх зеркал. Зеркала четырёх телескопов имеют фокусное расстояние 5 метров. Камеры расположены в фокальной плоскости каждого такого элемента. Каждая камера состоит из 37 фотоэлектронных умножителей ФЭУ 140, имеющих фотокатод диаметром 25 мм. С их помощью регистрируется черенковское излучение в видимой области (300—600 нм). Перед каждым ФЭУ установлен конический световод из оргстекла. Свет, поступающий в светоприёмник попадает на наружную поверхность окон световодов, находящуюся в фокальной плоскости составного зеркала. Средний диаметр входного окна световодов равен 37 мм, что соответствует линейному углу поля зрения одной ячейки светоприёмника 0,4°. Поле зрения всего светоприёмника равно 2,6°. Пройдя световоды, свет с помощью иммерсии попадает на катоды фотоэлектронных умножителей и распределяется на 37 независимых каналов.

Сигналы от этих четырёх камер линейно складываются. Черенковская вспышка считается зафиксированной, если амплитуды сигналов, совпадающих по времени в каких-либо двух из 37 каналов превышают установленный порог. Это практически исключает регистрацию вспышек, вызванных локальными заряженными частицами и мюонами. Схема, обнаруживающая совпадения, имеет разрешающее время 15 нс.

Помимо четырёх уже описанных, на каждой монтировке расположены два элемента с фокусным расстоянием 3,2 метра. На этих элементах происходит регистрация вспышек ультрафиолетового излучения в диапазоне 200—300 нм. Излучение на каждом из элементов детектируется при помощи солнечно-слепого фотоэлектронного умножителя с диаметром фотокатода 100 мм. Он наиболее чувствителен на длине волны 270 нм, а его длинноволновая граница чувствительности составляет приблизительно 320 нм.

Попаданию света на светоприёмник от зеркал соседних элементов препятствуют бленды. Их отсутствие привело бы к увеличению засветки светоприемников.

Все 6 элементов крепятся и юстируются на опорной платформе с противовесом, вращающейся вокруг горизонтальной оси. Общий вес платформы с оптической системой составляет 6 тонн. Движение установки осуществляется в автоматическом режиме с точностью ведения ±0.05°.

Результаты работы 
При наблюдениях в сентябре — октябре 1993 года области Лебедя был зарегистрирован поток гамма-квантов сверхвысоких энергий с высокой достоверностью (7σ) от нового объекта, расположенного вблизи рентгеновского источника Cyg X-3. Этому источнику гамма-излучения сверхвысоких энергий было дано название Cyg γ-2.

Наблюдения объекта Геминга в 1996—1997 годах показали, что этот объект является источником гамма-квантов сверхвысоких энергий.

Обнаружены потоки в гамма-диапазоне сверхвысоких энергий от активных ядер галактик 3С 66А и BL Ящерицы.

При наблюдении в 2002—2010 годах активного галактического ядра 1ES 1426+428 на телескопе ГТ-48 с высокой степенью достоверности (8σ) зарегистрирован поток гамма-квантов сверхвысоких энергий.

Примечания

Ссылки 
НАБЛЮДЕНИЯ АКТИВНЫХ ЯДЕР ГАЛАКТИК НА ГАММА-ТЕЛЕСКОПЕ ГТ-48 КРАО В 2004 Г, НЕШПОР Ю.И., ЕЛИСЕЕВ В.C., ЖОГОЛЕВ Н.А., НЕХАЙ Е.М., СКИРУТА З.Н., ФИДЕЛИС В.В., ФОМИН В.П., Известия РАН. Серия физическая, 2007, том 71, № 7, с. 938–940
Гамма-телескопы
Астрономические обсерватории Крыма